Cáritas ou Caritas pode se referir a:

 Caritas, "caridade" em latim
 Cáritas ou Cárites, seres lendários da mitologia grega, conhecidas na mitologia romana como Graças 
 Caritas, confederação de 162 organizações humanitárias da Igreja Católica que atua em mais de duzentos países

Ver também 
 Charitas, bairro da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguação